Carandaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carandaí (ort), Minas Gerais, 
 Carandaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar